Les épreuves d'escrime de l'Universiade d'été de 2011 se déroulent dans l'enceinte du Shenzhen Convention & Exhibition Center de Shenzhen, en Chine, du 13 au .

Faits marquants

Résultats

Hommes

Femmes

Épée

Hommes

Individuel

Équipes

Femmes

Individuel

Équipes

Sabre

Hommes

Individuel

Équipes

Femmes

Individuel

Tableau des médailles

Notes et références 

Universiade d'été de 2011
Universiade
Universiade
Escrime aux Universiades